Osoby o tym nazwisku:
 Ramón Alberto Rolón Güepsa – rzymskokatolicki duchowny
 Zacarías Ortiz Rolón – rzymskokatolicki duchowny